James Dozier ist der Name folgender Personen:

* James C. Dozier (1885–1974), US-amerikanischer General
 James L. Dozier (* 1931), US-amerikanischer General